Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Fussballclub Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

La stagione

Rosa

Collegamenti esterni 

2015-2016